«What Will the Neighbours Say?» — другий студійний альбом британського гурту «Girls Aloud». Випущений у 2004 році.

Список композицій

Посилання 
 Офіційний сайт гурту 

Альбоми Girls Aloud
Листопад 2004